Zahradník může být:

obecně
 zahradník – osoba pracující na zahradě (jako profesionál i amatér)
 zahradník (hospodář) – zemědělec hospodařící na malém pozemku; dle berní ruly obdělávající půdu cca 2,5 ha na plochu
 zahradník (tanec) – český lidový dvojtanec

příjmení osob
 Bohumil Zahradník-Brodský (1862–1939) – český prozaik
 Bohuslav Zahradník – český klarinetista
 Fridolín Zahradník (1935–2015) – český řeckokatolický kněz a tajně vysvěcený biskup skryté církve
 Isidor Zahradník (1864–1926) – katolický, později pravoslavný a husitský kněz a politik
 Jan Zahradník (* 1949) – český politik ODS
 Jakub Zahradník (* 1964) – český klavírista, skladatel a básník
 Jindřich Zahradník (1916–1992) – český ekonom a politik KSČ
 Jiří Zahradník (1928–2020) – český entomolog
 Karel Zahradník (1848–1916) – český matematik
 Osvald Zahradník (* 1932) – slovenský dramatik
 René Zahradník (1920–1994) – český politik KSČ z Kroměřížska, poslanec FS za normalizace
 Rudolf Zahradník (1928–2020) – český vědec, fyzikální chemik, předseda AV ČR
 Stanisław Zahradnik (* 1932) – polský badatel, spisovatel a menšinový pracovník v české části Těšínska
 Tomáš Zahradník (* 1956) – československý fotbalista
 Václav Zahradník (1942–2001) – dirigent a hudební skladatel
 Václav Zahradník mladší – český muzikant
 Vincenc Zahradník (1790–1836) – český katolický kněz a spisovatel
 Zdeněk Zahradník (* 1936) – český hudební skladatel a pedagog
 Zuzana Majerová Zahradníková (* 1972) – česká učitelka, překladatelka a politička, poslankyně za ODS

v kultuře
 Zahradník z Argenteuil – francouzsko-německý film z roku 1966
 Zahradníkův rok – esej Karla Čapka

Související články 
 Zahradníček
 Zahrádkář

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení